Lagos kan syfta på::

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Lagos,

Frankrike 

 Lagos, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Grekland 

 Lagós, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou,

Nigeria 

 Lagos (delstat), 
 Lagos, distriktshuvudort,

Portugal 

 Lagos, Portugal – en kommun i Faro, 
 Lagos (ort i Portugal, Faro, Lagos, lat 37,10, long -8,67), 
 Lagos (freguesia i Portugal, Faro, Lagos, lat 37,09, long -8,67),  
 Lagos (freguesia i Portugal, Faro, Lagos, lat 37,13, long -8,68),  

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar